Vârful Păpușa se poate referi la unul din următoarele vârfurile montane din România

 Vârful Păpușa din Munții Iezer-Păpușa, la
 Vârful Păpușa din Munții Parâng sau la 
 Vârful Păpușa din Munții Retezat.

Vezi și 
 Păpușa (dezambiguizare)

Nume proprii